Yo-yo – giocattolo e attrezzo di giocoleria

Musica 
 Yo-Yo – rapper statunitense
 Yo-Yo Ma – violoncellista cinese naturalizzato statunitense
 Yo Yo Mundi – gruppo musicale italiano
 Yo-Yo – album dei The Choirboys del 1996
 Yo-Yo – singolo di Billy Joe Royal del 1966
 Yo-Yo – singolo di Joey Moe del 2009
 Yo-Yo – singolo di Nicola Roberts del 2012, dall'album Cinderella's Eyes
 Yo Yo – singolo di Mika del 2022

Personaggi immaginari 
 Yo-Yo – criminale della DC Comics, apparso per la prima volta sulla miniserie a fumetti Flashpoint
 Yo-Yo Rodriguez – personaggio dei fumetti Marvel Comics e del Marvel Cinematic Universe

Televisione
 Yo Yo – serie animata
 Yo Yo – programma televisivo italiano
 Rai Yoyo – canale tematico della Rai

Altro 
 Yo-Yo – merendina prodotta da Motta
 Yo-Yo Test – test utilizzato per misurare le performance atletiche

Altri progetti

Pagine correlate 
 Jojo (disambigua)